Департамент Буш-дю-Рон (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег) содержит 119 коммун, объединённых в четыре округа:
 Арль — 36 коммун;
 Истр — 18 коммун;
 Марсель — 21 коммуна;
 Экс-ан-Прованс — 44 коммуны.

Административный центр — Марсель (префектура).

Коммуны департамента Буш-дю-Рон:

См. также 
 Кантоны департамента Буш-дю-Рон

Буш-дю-Рон